Уикипедия на бошняшки език () е раздел на бошняшки език в Уикипедия. Проектът започва работа на 12 декември 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Бошняшки език
Бошняшки език